Хиллман () — английская фамилия.

Известные носители:
 Хиллман, Гарри (1881—1945) — американский легкоатлет, трёхкратный чемпион летних Олимпийских игр 1904.
 Хиллман, Гюнтер (1919—1976) — немецкий биохимик, доктор наук.
 Хиллман, Дарнелл (род. 1949) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Хиллман, Джеймс (1926—2011) — американский психолог, основатель школы архетипической психологии.
 Хиллман, Крис (род. 1944) — американский певец, автор песен и кантри-музыкант.
 Хиллман, Сидни (1887—1946) — американский профсоюзный деятель.

См. также 
 Хилман